Firepower équivaut en anglais à Puissance de feu. 

Firepower peut désigner également :
 Firepower est un film britannique réalisé par Michael Winner sorti en 1979 au cinéma.
 Firepower est un film américain réalisé par Richard Pepin sorti en 1994 au cinéma.
 Firepower,  album du groupe Judas Priest.